JDT – codice aeroportuale IATA dell'minneapolis Downtown Heliport, Minneapolis, Stati Uniti
 jdt – codice ISO 639-3 della lingua tat ebraica